De Gubernatis ist der Familienname folgender Personen:

 Angelo De Gubernatis (1840–1913), italienischer Orientalist und Autor
 Enrico De Gubernatis (1836–1914), italienischer Diplomat, Bruder von Angelo und Teresa
 Giovanni Battista De Gubernatis (1774–1837), piemontesischer Künstler und Politiker
 Girolamo Marcello De Gubernatis (1633–1713), sabaudischer Diplomat und Politiker
 Teresa De Gubernatis (1832–1893), italienische Pädagogin und Frauenrechtlerin, Schwester von Angelo und Enrico